Herzogenberg ist der Familienname folgender – dem Adelsgeschlecht derer von Herzogenberg – angehörigen Personen:
 August von Herzogenberg (1767–1834), österreichischer Feldmarschalleutnant 
 Elisabeth von Herzogenberg, geborene von Stockhausen (1847–1892), deutsche Pianistin, Komponistin, Musikförderin und Gemahlin von:

 Heinrich von Herzogenberg (1843–1900), österreichischer Komponist
 Johanna von Herzogenberg (1921–2012), tschechisch-deutsche Kunsthistorikerin und Schriftstellerin

Herzogenberg bezeichnet
 Hercegovščak (deutsch: Herzogenberg), Ort bei Gornja Radgona in Slowenien

Siehe auch:
 Herzogberg